Michal Hreus (* 9. März 1973 in Žilina, Tschechoslowakei) ist ein deutsch-slowakischer Eishockeyspieler, der seit 2009 in der slowakischen Extraliga für den MsHK Žilina spielt.

Karriere 
Der Center begann seine Profikarriere beim HC Sparta Prag, für den er in der Saison 1990/91 elf Spiele in der 1. Liga der Tschechoslowakei absolvierte.

Zur Saison 1994/95 wechselte der Linksschütze zu den Maddogs München in die neugegründete DEL, aufgrund deren Rückzug vom Spielbetrieb musste er jedoch noch während der Saison zu den Adler Mannheim wechseln, für die er bis 1996 auf dem Eis stand. Nach einem zweijährigen Engagement bei den Krefeld Pinguinen ging Hreus zurück in seine Heimat, wo er zunächst bei HK 36 Skalica und später für Slovan Bratislava spielte.

Bisher wurde Hreus dreimal Slowakischer Meister, davon zweimal mit Slovan Bratislava (2000 und 2007) und einmal mit dem MsHK Žilina (2006). Außerdem spielte er eine Spielzeit für den finnischen Erstligisten Rauman Lukko sowie zwei Jahre lang für den tschechischen Club HC Litvínov.

International 
Für die Slowakische Eishockeynationalmannschaft bestritt Michal Hreus die Weltmeisterschaft 2000, bei der er in sieben spielen zwei Tore und ein Assist erzielen konnte.

Karrierestatistik

Weblinks 
  
 
 
 

Eishockeynationalspieler (Slowakei)
Eishockeyspieler (Tschechoslowakei)
Eishockeyspieler (Maddogs München)
Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
Eishockeyspieler (Krefeld Pinguine)
Eishockeyspieler (HK Skalica)
Eishockeyspieler (Vlci Žilina)
Eishockeyspieler (HC Slovan Bratislava)
Eishockeyspieler (Rauman Lukko)
Slowakischer Meister (Eishockey)
Deutscher
Tschechoslowake
Slowake
Geboren 1973
Mann